Бундин — русская фамилия.

Известные носители:
 Бундин, Виктор Александрович (1926—2000) — русский советский живописец и график.
 Бундин, Михаил Павлович (1913—1993) — советский изобретатель.
 Бундин, Павел Леонтьевич (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.

Населённые пункты 
 Бундин — хутор, Черноярский район Астраханской области